Pippi Calzelunghe – celebre romanzo per ragazzi di Astrid Lindgren.
 Pippi Calzelunghe – serie televisiva svedese del 1969 basata sul romanzo di Lindgren.
 Pippi Calzelunghe – serie televisiva d'animazione del 1998 ispirata al celebre telefilm.
 Pippi Calzelunghe – il personaggio